— швейцарский зоолог.
 Саразин, Фриц (1859—1942) — швейцарский зоолог и этнограф-путешественник.

См. также 
 Саразен

Примечания